Carlo Carlone ist der Name folgender Personen:

* Carlo Carlone (Maler) (1686–1775), italienischer Maler
 Carlo Antonio Carlone (1635–1708), italienischer Baumeister
 Carlo Martino Carlone (1616–1667), italienischer Baumeister